Achika Masaki est un personnage du manga Tenchi Muyo!.

Caractéristiques 

 Citoyenneté : citoyenne japonaise avec aucun dossier criminel

 Statut légal : mariée avec Nobuyuki Masaki

 Familles : Youshou Masaki (père), Itsuki Masaki (mère),  Kagato Jurai (oncle, décédé), Nobuyuki Masaki (mari), Tenchi Masaki (fils), Tennyo Misaki (fille), Azusa Masaki Jurai (grand-père), Funahou Jurai (grand-mère), Misaki Kamiki Jurai (grand-tante), Aeka Masaki Jurai (tante), Sasami Masaki Jurai (tante), Mayuka Masaki (petite-fille).

Sources 
Anime V, July 1992, p. 108
Animage, August 1997, p. 46-47
Pioneer Entertainment (Japan), Hitoshi Okuda’s Tenchi Muyou Characters Book and comic book

Personnage de Tenchi muyo!
Personnage extraterrestre